Ядро операционной системы
 Ядро Linux
 Ванильное ядро
 Микроядро
 Гибридное ядро